Maule hace referencia a varios artículos:

Lugares

En Chile 
 Región del Maule, región administrativa;
 Provincia de Maule, antigua división político administrativa;
 Maule (comuna), de la región del Maule;
 Estación Maule, estación ferroviaria de Maule;
 Río Maule
 Cerro Maule, de Puerto Saavedra;
 Playa Maule, de Puerto Saavedra

Francia 
 Maule (Yvelines), comuna francesa en el departamento de Yvelines;

Además
 Condado de Maule, título nobiliario.